Isola Capraia kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Isola Caprara, ö, Apulien, Provincia di Foggia, 
 Capraia, ö, Toscana, Provincia di Livorno,

Se även

 Capraia (olika betydelser)

Robotskapade Italienförgreningar